Jerguš Bača, slovaški hokejist, * 4. januar 1965, Liptovský Mikuláš, Slovaška.

Bača je kariero začel pri klubu HK Košice v češkoslovaški ligi, ki jo je s klubom v sezoni 1987/88 tudi osvojil. Leta 1990 je bil kot 141. izbran na NHL naboru s strani kluba Hartford Whalers, tuda zanj je v ligi NHL odigral le dve tekmi. V drugem delu kariere je igral še za klube Leksands IF v švedski ligi, HC Olomouc v češki ligi, ECR Revier Löwen v nemški ligi ter 32 Liptovský Mikuláš in Dukla Trenčín v slovaški ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve bronasti medalji, za slovaško reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994 in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato medaljo.

Pregled kariere

|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| +2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 47
| 9
| 16
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 90/91
|
| 57
| 6
| 23
| 29
|
| 89
|
| 18
| 3
| 13
| 16
|
| 18
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 91/92
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 91/92
|
| 64
| 6
| 20
| 26
|
| 88
|
| 11
| 0
| 6
| 6
|
| 20
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 91/92
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 92/93
|
| 73
| 9
| 29
| 38
|
| 108
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 93/94
|
| 67
| 6
| 29
| 35
|
| 119
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 2
| 5
| 7
|
| 50
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 95/96
|
| 74
| 3
| 12
| 15
|
| 130
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| Slovaška
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Olomouc
| Češka liga
| 96/97
|
| 52
| 4
| 9
| 13
|
| 109
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 97/98
|
| 44
| 10
| 15
| 25
| +31
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 98/99
|
| 53
| 5
| 19
| 24
| +15
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ECR Revier Löwen
| Nemška liga
| 99/00
|
| 49
| 10
| 7
| 17
| -8
| 85
|
| 12
| 0
| 3
| 3
| -4
| 16
|-
| ECR Revier Löwen
| Nemška liga
| 00/01
|
| 60
| 5
| 14
| 19
| +7
| 94
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 27
|-
| ECR Revier Löwen
| Nemška liga
| 01/02
|
| 58
| 8
| 14
| 22
| 0
| 120
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 32 Liptovský Mikuláš
| Slovaška liga
| 02/03
|
| 46
| 3
| 8
| 11
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 02/03
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 10
|
| 12
| 0
| 4
| 4
|
| 14
|-
| 32 Liptovský Mikuláš
| Slovaška liga
| 03/04
|
| 53
| 3
| 6
| 9
| -4
| 61
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 8
|-
| 32 Liptovský Mikuláš
| Slovaška liga
| 04/05
|
| 50
| 2
| 9
| 11
| -15
| 109
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -1
| 12
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 946
| bgcolor="#7FFF00" | 98
| bgcolor="#7FFF00" | 243
| bgcolor="#7FFF00" | 341
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 1372
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 135
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Slovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Hartford Whalers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti HK Košice
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti HC Olomouc
Hokejisti ECR Revier Löwen
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš
Hokejisti HK Dukla Trenčín